Osoby o tym nazwisku:
 Alexandre Trauner – francuski scenograf filmowy i dekorator wnętrz
 Leopold Trauner – niemiecki urzędnik i zbrodniarz wojenny